Мика Нискала (; 28 марта 1981, Мариехамн, Аландские острова) — финский футболист, полузащитник.

Карьера 
В 1997 году был признан самым перспективным юниором Аландских островов, после чего перешёл в шведский «Норрчёпинг». Карьера в Швеции была неудачной (за три года выступлений футболист выходил на поле лишь дважды), и Мика Нискала решил вернуться в Финляндию, в «Интер» из города Турку. После «Интера» вернулся в родной для себя «Мариехамн», где впоследствии стал капитаном команды. В 2007 году был признан лучшим футболистом Аландских островов. В марте 2011 года подписал контракт с норвежским клубом «Альта», но спустя год вновь вернулся в «Мариехамн».

Мика Нискала провёл 9 матчей за молодёжную сборную Финляндии.

Примечания 

Футболисты Финляндии
Игроки сборной Финляндии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Мариехамн»
Игроки ФК «Норрчёпинг»
Игроки ФК «Интер» Турку
Игроки ФК «Альта»